Минибаев (Миннибаев) — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Минибаев, Виктор Эдуардович (род. 1991) — российский спортсмен-прыгун в воду.
 Миннибаев, Гумер Хазинурович (1923—1999) — Герой Советского Союза.
 Минибаев, Марат Михайлович (род. 1966) — советский и российский футболист.